Копій Валерій Васильович (1948) — радянський футболіст, півзахисник, чемпіон СРСР 1972 року.
 Копій Леонід Іванович (1957) — український лісівник, завідувач кафедри екології Національного лісотехнічного університету України, доктор сільськогосподарських наук, професор.
Прізвища